

Géographie 
 Gaag, canal de la Hollande-Méridionale aux Pays-Bas
 Gaag, village de la commune de Midden-Delfland aux Pays-Bas

Patronyme 
 Dmitriy Gaag, athlète kazakh
 Lotti van der Gaag, peintre et sculptrice néerlandaise

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme